Đenovići este un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1.272 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 887 de locuitori).

Demografie 
În orașul Đenovići locuiesc 955 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 37,0 de ani (34,7 la bărbați și 39,2 la femei). În localitate sunt 421 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,02.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru